Заволжский деревообрабатывающий завод (Заволжский ДОЗ, ЗДОЗ) — советское и российское деревообрабатывающее предприятие. В 1950—1970-х годах завод был одним из градообразующих предприятий Заволжья. В настоящее время остаётся одним из крупнейших предприятий города.

История 
В 1947 году для обеспечения строительства Горьковской ГЭС и поселения рядом с ним строительными материалами приказом «ГорьковГЭСстроя» было организовано деревообрабатывающее предприятие.

Завод участвовал во многих стройках советского времени в составе отраслевого объединения «Главволговятскстроя» и треста «Стройдеталь». Предприятие занималось распиловкой круглого леса, производством погонажных изделий, выпуском окон и дверей. До начала 1970-х годов круглый пиломатериал получали лесосплавом по Волге, позже — вагонами по железной дороге.

К концу 1960-х годов предприятие включало в себя лесопильный цех, участки переработки круглого леса, столярное производство окон и дверей.

В 1972 году был введён в эксплуатацию фанерный цех, производящий строительную фанеру марки ФК, шпон, мебельные, эластичные элементы.

В советские годы основной специализацией предприятия было производство столярных изделий для строительства зданий соцкультбыта — школ, больниц, детских садов и т. д.

В 1992 году предприятие было преобразовано в Закрытое акционерное общество «Заволжский деревообрабатывающий завод», была проведена модернизация производства, организована проходная, перепрофилирована часть цехов.

В 1990-е годы основными направлениями деятельности стали производство деревянных окон для жилых домов и производство фанеры.

В 2004 году завод вошёл в рейтинг «100 лучших предприятий России», а также в число 50 крупнейших российских производителей фанеры.

В 2004—2005 годах было организовано производство деревянных евроокон. Предприятие одним из первых в России применило технологию комбинированного бруса.

В 2006 году на предприятии был запущен цех деревянного домостроения, полностью переоборудовано сушильное хозяйство.

В 2007—2008 годах был реконструирован фанерный цех, что позволило увеличить выпуск фанеры и берёзового шпона.

В 2011—2012 годах, после установки автоматических производственных линий, цех домостроения был перезапущен. 21 февраля 2012 года торжественное открытие нового цеха произвёл министр строительства Нижегородской области Владимир Николаевич Челомин.

С того момента деревянное домостроение остаётся основным направлением производства. Одним из крупнейших реализованных в этом направлении проектов является изготовление элементов для строительства деревянного храма высотой 29 метров в честь Пресвятой Живоначальной Троицы в селе Бармино, открытого в мае 2018 года.

Награды 
Государственные
 Переходящее Красное знамя (1980).

Ведомственные
 Почётная грамота Госстроя России (2003).

Муниципальные
 Почётная грамота Министерства промышленности и инновация Нижегородской области (2014).
 Почётная грамота Министерства строительства Нижегородской области (2017).

Литература 
 Сидорова И. В. Города нашей области: география, история, экономика, население, культура: Ветлуга, Володарск, Ворсма, Горбатов, Заволжье, Лукоянов, Лысково, Навашино, Первомайск, Сергач, Урень, Чкаловск, Шакунья. — Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1974. — 304 с. ББК К63.3
 Минутин С. А. Город Заволжье от истоков до современности. — Нижний Новгород: Издательство «Диалог культур», 2011. — 292 с. ISBN 978-5-902390-19-0
 Минутин С. А. История города Заволжья. — Нижний Новгород: Издательство «Диалог культур», 2017. — 380 с. ISBN 978-5-902390-04-4, ISBN 978-5-902390-06-0

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт завода

Предприятия, основанные в 1947 году
Деревообрабатывающие предприятия
Предприятия деревообрабатывающей промышленности СССР
Производители строительных материалов России
Предприятия Нижегородской области